Transport:
Línia 11 del metro de Barcelona.
Línia 11 de Metrovalència.
Línia 11 del metro de París.
Línia 11 del metro de Madrid.